Хокејашки турнир на Зимским олимпијским играма 1994. био је осамнаести по реду олимпијски турнир у хокеју на леду у организацији Светске хокејашке федерације (ИИХФ). Турнир се одржао као део програма Зимских игара XVII олимпијаде чији домаћин је био норвешки град Лилехамер.  Олимпијски турнир се одржавао од 12. до 27. фебруара 1994. године. 
Репрезентација  Шведске освојила је олимпијску титулу. Сребрна медаља припала је селекцији  Канаде, док је бронзу освојила репрезентација  Финске.

Најефикаснији играч турнира био је нападач Словачке Жигмунд Палфи са 10 индексних поена (3 голова и 7 асистенција). На укупно одиграних 46 утакмица постигнуто је 308 голова или у просеку 6,7 голова по утакмици.

Квалификације 
У квалификацијама су учествовале две најбоље пласиране репрезентације у Групи Б на Светском првенству 1993. (Велика Британија и Пољска), најбоље пласирана репрезентација у Групи Ц (Летонија), најбоља Азијска репрезентација (Јапан) и Словачка . Квалификације су одржане од 28. августа до 3. септембра 1993. године у енглеском граду Шефилду. Репрезентација Словачке је остварила пласман на Олимпијаду.

Учесници олимпијског турнира 
На олимпијском турниру је учествовало 12 репрезентација од којих су 11 обезбедиле учешће на основу пласмана на Светском првенству 1993. године. Учествовале су 10 из Европе и две из Северне Америке.

Први круг 
У првом кругу репрезентације су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе из обе групе обезбедиле су учешће у четвртфиналу. Четвртопласиране и петопласиране екипе из обе групе учествовале су у утакмицама за пласман од 9. – 12. места.

Група А 

Због истог броја освојених бодова за пласман репрезентација Немачке, Чешке и Русије одлучивала је гол разлика из међусобних дуела. Немачка +1, Чешка 0, Русија -1.

Група Б 

Због истог броја освојених бодова за пласман репрезентација Канаде и Шведске одлучио је међусобни дуел који је добила репрезентација Канаде резултатом 3:2.

Доигравање од 9. – 12. места

9. – 12. место полуфинале

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Завршна рунда

Четвртфинале

Доигравање од 5. – 8. места полуфинале

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман и признања

Коначан пласман 
Коначан пласман на олимпијском турниру 1994. био је следећи:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

ЗОИ 1994
ЗОИ 1994 – Хронолошка листа догађаја 

Хокеј на леду на олимпијским играма
Спортови на Зимским олимпијским играма 1994.
Хокеј на леду у 1994.
Хокеј на леду у Норвешкој